«Суха́я ко́сть» () — американский фильм в жанре триллер, режиссёра Бретт А. Харт, вышедший на экраны в 2007 году.

Слоган фильма: «Некоторые секреты не останутся похороненными.» ().

Сюжет 
Мужчина по имени Эдди, на своём автомобиле возвращается через пустыню домой. Внезапно на обочине дороги, на него нападает незнакомец. От удара по голове Эдди теряет сознание и находится в беспамятстве длительное время. Когда он очнулся, то увидел, что лежит на песке в пустыне, дороги не видно, а рядом только рация. По рации с ним связывается некий человек, называющий себя Джимми. Он говорит, что Эдди у него на прицеле и требует, чтобы тот шёл точно на север. Эдди понимая безвыходность своего положения подчиняется.

В ходе своего маршрута Джимми устраивает для Эдди различные испытания. К примеру, приковывает его полностью голого наручниками к огромному кактусу и чтобы выжить Эдди должен цепью перепилить растение. Случайно в игру вмешались два контрабандиста, которых Эдди убил и на их машине скрылся. Но пробитый радиатор не позволил ему далеко уехать, и он продолжил путь пешком. В итоге Эдди пришёл к заброшенному дому, в котором как оказалось несколько лет назад, он расстрелял семью Джимми. Джимми также пришёл к своему дому и после продолжительной схватки убивает Эдди.

В ролях

Интересные факты 
 Съёмки фильма проходили с июля по август 2005 года.
 Премьера состоялась 17 мая 2007 года.

См. также 
 Волчья яма
 Водопад Ангела

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-боевики США
Фильмы 2007 года
Фильмы на английском языке